Љиљана Газдић (Београд, 1946) југословенска и српска је филмска и позоришна глумица. Била је прва жена глумца Петра Краља и мајка је редитељке Милице Краљ.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1968. || Бекства || Часна сестра
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || Максимова ћерка
|-
| 1968. || Стубови друштва ТВ кратки филм || /
|-
| 1968. || Тако је ако вам се тако чини ТВ филм || Госпођа Понза
|-
| 1968. || Силе ТВ филм || /
|-
| 1968. || Превара из љубави ТВ филм || /
|-
| 1969. || Хороскоп || /
|-
| 1969. || Под новим крововима ТВ серија || /
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || /
|-
| 1969. || Карусел ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Пут у рај || Девојка која се бацила с прозора
|-
| 1970. || Србија на Истоку ТВ филм || Милица Нинковић
|-
| 1970. || Пророк ТВ кратки филм || /
|-
| 1971. || Чедомир Илић ТВ серија || Каја, сестра Чедомирова
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || /
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Ката Солдатовић, ћерка
|-
| 1972. || Село без сељака ТВ серија || /
|-
| 1973. || Слуга ТВ кратки филм || Газдина жена
|-
| 1974. || Власт ТВ филм || /
|-
| 1974. || Потомак (ТВ кратки филм) ||
|-
| 1975. || Нора ТВ филм || Хелена
|-
| 1976. || Мурталов случај ТВ кратки филм || /
|-
| 1976. || Кухиња ТВ филм || Конобарица
|-
| 1976. || Коштана ТВ филм || Васка, Арсина ћерка
|-
| 1979. || Пупинове звезде ТВ филм || Пупинова жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Време, води || Маре (као Љиља Газдикј)
|-
| 1980. || Нешто из живота ТВ филм || /
|-
| 1981. || Високи напон || Магда
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Лов у мутном || /
|-
| 1982. || Савамала || Танасијина жена
|-
| 1982. || Кинеско звоно Кратки филм || /
|-
| 1983. || Малограђани ТВ филм || Жена са улице
|-
| 1984. || Грозница љубави || /
|-
| 1986. || Развод на одређено време || /
|-
| 1986. || Приче са краја ходника ТВ филм || Пацијенткиња
|-
| 1986. || Мисс || /
|-
| 1987. || Место сусрета Београд ТВ филм || Госпођа Вукмановић
|-
| 1988. || Заборављени || Тунгијева маћеха
|-
| 1988. || Једног лепог дана || Дебела
|-
| 1989. || Плави, плави! ТВ филм || /
|-
| 1989. || Пет хиљада метара са препрекама ТВ филм || /
|-
| 1989. || Бој на Косову || Продавачица на пијаци
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Заборављени ТВ серија || Тунгијева маћеха
|-
| 1987 1991. || Бољи живот ТВ серија || Лепосава Костић / Мацолина жена
|-
| 1995. || Наслеђе ТВ филм || Пијанчева зена
|-
| 1996. || Колибас ТВ мини серија || /
|-
| 1997. || Птице које не полете || Професор музике
|-
| 1998. || Породично благо ТВ серија || Рушкина мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2002. || Брег чежње ТВ филм || /
|-
| 2003. || Неки нови клинци || Дадина мајка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда